[[getwist paar|Unshielded Twisted Pair-kabels]], een soort datakabel
 Underground Transport System, zie Ondergronds logistiek systeem, een vorm van goederentransport
 Uridinetrifosfaat, een bio-organische verbinding
 Universiteit voor Theologie en Pastoraat, een voormalige Universiteit in Heerlen